Урвалсдейлд 2002 — 91-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ісландії. Чемпіоном став КР.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Фількір взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 як переможець Кубка Ісландії 2002

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Урвалсдейлд на soccerway 
 Урвалсдейлд на rsssf  

2002
Ісландія
2002 в Ісландії